Île du Duc-d'York peut faire référence à plusieurs îles :

 Île du Duc-d'York (Antarctique), située dans la partie sud de la baie de Robertson en Terre Victoria, en Antarctique ;
 Île du Duc-d'York (Chili), située dans l'archipel Madre de Dios, en région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, au Chili ;
 Île du Duc-d'York (Papouasie-Nouvelle-Guinée), île principale du groupe des îles du Duc-d'York, dans l'archipel Bismarck, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.